Кулянъярви (Кюлян-ярви, Кюлянъярви) — озеро на территории Юшкозерского сельского поселения Калевальского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,6 км², площадь водосборного бассейна — 22300 км². Располагается на высоте меньше 87,6 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с северо-востока на юго-запад. Берега преимущественно заболоченные.

Через озеро протекает река Кемь, а также в Кулянъярви впадают две реки: Кепа и Сопа.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000911102000005773.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Кеми (реки, впадающей в Белое море)
Озёра Калевальского района